Sárosi László (Budapest, 1932. február 27. – Németország, 2016. április 2.) 46-szoros válogatott labdarúgó, hátvéd. Ötszörös magyar bajnok a Vasassal.

Pályafutása

Vasas

A válogatottban 
1956 és 1965 között összesen 46 alkalommal játszott a válogatottban. Kétszer szerepelt világbajnokságon (1958, 1962). 1962-ben ötödik helyezést ért el a csapattal. 1964-ben a spanyolországi Európa-bajnokságon bronzérmes lett.

Edzőként

Sikerei, díjai

Játékosként
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1957-tavasz, 1960–1961, 1961–1962, 1965, 1966
 3.: 1953, 1959–1960
 Magyar Népköztársasági Kupa (MNK)
 győztes: 1955
 Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK)
 elődöntő: 1957–1958
 Közép-európai kupa (KK)
 győztes: 1956, 1957, 1962, 1965
 2.: 1963
 3.: 1966
 Világbajnoki 5.: 1962, Chile
 Európa-bajnoki 3.: 1964, Spanyolország
A Gépipar Kiváló Dolgozója (1956)
A Magyar Népköztársaság Kiváló Sportolója (1956)

Edzőként
 Utánpótlás Európa-bajnokság
 győztes: 1974

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

1932-ben született személyek
2016-ban elhunyt személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Vasas labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
Az FTC vezetőedzői
A DVSC vezetőedzői
Az 1958-as világbajnokság labdarúgói
Az 1962-es világbajnokság labdarúgói
Az 1964-es Európa-bajnokság labdarúgói
Angyalföldiek
Magyar bajnok labdarúgók
Az NB I labdarúgói
Az MTK vezetőedzői
A Szombathelyi Haladás vezetőedzői